Ricardo Fernández puede referirse a:

 Ricardo Fernández, actor colombiano.
 Ricardo Fernández Deu (n. 1948), abogado y periodista español.
 Ricardo Fernández Flores (n. 1978), actor chileno.
 Ricardo Fernández González (1936-2006), actor peruano.
 Ricardo Fernández Guardia (1867-1950), escritor, político y diplomático costarricense.
 Ricardo Fernández Gutiérrez de Celis (1836-1921), militar español que llegó al grado de vicealmirante de la Armada Española.
 Ricardo Fernández Lizarte (n. 1975), futbolista andorrano.
 Ricardo Fernández Más (n. 1963), docente de música y cantautor uruguayo.
 Ricardo Fernández Peralta (1897-1978), ingeniero, genealogista, militar e historiador costarricense.